Angelina Drumaux (1881-1959), peintre belge
 Marc Drumaux (1922-1972), homme politique
  (1883-1954), ingénieur belge